McCalla est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1844-1910), officier de la marine américaine
, chanteur et compositeur folk américain
Irish McCalla (1928-2002), artiste et actrice américaine
 (né en 1975), joueur américain de football canadien
Leyla McCalla (née en 1985), musicienne et chanteuse américaine
Noel McCalla (né en 1956), chanteur rock britannique
 (1943-2002), homme d'affaires jamaïcain
 (1814-1849), naturaliste irlandais

Toponyme

McCalla, communauté de l'Alabama
, aérodrome américain de Guantánamo

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme